Калаторао (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон.

Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вальдехалон. Занимает площадь 48,02 км². Население — 3094 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 45 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Página no oficial pero interesante de Calatorao
 Página de la asociación «Iniciativa Cultural Barbacana»

Муниципалитеты Сарагосы